Амурские волны:

 Амурские волны — вальс российского, советского композитора и дирижёра Макса Авелевича Кюсса.
 Амурские волны (группа) — российская рок-группа.
 Амурские волны (фестиваль) — международный военно-музыкальный фестиваль в Хабаровске.